Langenesch ist ein Gewässername:

 Langenesch (Argen), linker Zufluss der Argen gegenüber Laimnau, Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Langenesch (Twillbäke), auch Lienebäke, rechter Zufluss der Twillbäke über den Mühlenteich der Hubertusmühle in Siedenbögen, Bauerschaft Varnhorn/Siedenbögen, Gemeinde Visbek, Landkreis Vechta, Niedersachsen